Арьеплуг () — населённый пункт на севере Швеции. Административный центр одноимённой коммуны, расположенной в лене Норрботтен.

Население по данным на 2010 год составляло 1977 человек.

География и климат 
Находится примерно в 200 км к западу от города Лулео и в 750 км к северу от столицы страны, Стокгольма, на берегу озера Хурнаван.

Арьеплуг расположен на высоте 429 м над уровнем моря. В Арьеплуге умеренно-холодный климат, количество осадков является значительным. По классификации Кёппена — субарктический климат (индекс Dfc) с равномерным увлажнением в течение года.

Население 

Источник:

Города-побратимы 
  Умба, Россия

Примечания 

Населённые пункты Швеции